Исабела:
 Исабела — провинция Филиппин
 Исабела — один из Галапагосских островов
 Исабела — остров в Тихом океане у побережья Мексики
 Исабела — город на Филиппинах
 Исабела — муниципалитет на Филиппинах
 Исабела — остров на Филиппинах
 Исабела — муниципалитет в Пуэрто-Рико